Крупський Іван Васильович:
 Крупський Іван Васильович (1901-1988) — радянський військовий пілот, воєначальник, генерал-майор авіації.
 Крупський Іван Васильович ( 1951) — український журналіст, історик, доктор історичних наук, заслужений професор Львівського університету.

Примітки